Il doppio maschile  del Pacific Life Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martin Damm e Leander Paes erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Damm ha fatto coppia con Pavel Vízner, ma perso nel 1º turno contro Eric Butorac e Andy Murray.

Paes ha fatto coppia con Paul Hanley, ma ha perso ai quarti contro Daniel Nestor e Nenad Zimonjić.

Jonathan Erlich e Andy Ram hanno vinto in finale 6–4, 6–4 contro Daniel Nestor e Nenad Zimonjić.

Teste di serie

 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (primo turno)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (finale)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (campioni)

 Martin Damm /  Pavel Vízner (primo turno) 
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (quarti di finale) 
 Arnaud Clément /  Michaël Llodra (secondo turno) 
 Paul Hanley /  Leander Paes (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Pacific Life Open 2008
ATP Tour 2008